Maubray steht für:

 Maubray (Antoing), Ort der belgischen Gemeinde Antoing

Personen:
 John Maubray (1700–1732), schottischer Arzt